Юниорский турнир УЕФА 1978 года — 31-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 5 по 14 мая в Польше. Сборная СССР в 4-й раз в своей истории стала чемпионом. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1979.

Квалификация

Группа 1

Группа 4

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

1 Сборная Бельгии снялась с турнира, результат единственного матча аннулирован.

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Польше
Футбол в Европе в 1978 году
Май 1978 года
Спорт в Польше в 1978 году
Чемпионаты Европы в 1978 году
Чемпионаты Европы в Польше